Kontrovers ist:

 das Adjektiv zu Kontroverse, ein länger anhaltender Streit oder eine Debatte
 Kontrovers – Das Politikmagazin, Sendung im Bayerischen Fernsehen

Siehe auch